Szegedi Mihály (?–1646 után) ötvös
 Szegedi Mihály (1706–1752) jezsuita tanár, rendházfőnök
 Szegedi Mihály (1833–1887) színigazgató